Visconde de Mauá (Resende) - região localizada no alto da Serra da Mantiqueira literalmente na fronteira dos estados do RJ com MG
 Barão de Mauá - o barão Irineu Evangelista de Sousa, notório industrial na história do Brasil Imperial, que também possuía o título de visconde

Epônimos
Visconde de Mauá (Resende) - distrito do município de Resende, Rio de Janeiro
Visconde de Mauá (Cachoeira do Sul)

Desambiguação